Shoko puede referirse a:

 Shōkō Asahara, líder espiritual de Verdad Suprema
 Shoko Ibe, deportista japonesa
 Shōko Ishikawa, expatinadora de patinaje artístico sobre hielo japonesa
 Shōko Nakagawa, cantante, modelo, ilustradora, seiyū y actriz japonesa
 Shōkō Tennō,  emperador de Japón
 Shoko Yoshimura, deportista japonesa
 Saionji Shōko, poetisa japonesa